ił – rodzaj skały osadowej
 ił – rosyjski, dawniej radziecki samolot
2 miejscowości w Polsce:
 Iły – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka
 Iły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów